hüftgelenknahe Femurfraktur steht für folgende Verletzungen im Bereich des Hüftgelenks:

 Pertrochantäre Femurfraktur
 Subtrochantäre Femurfraktur
 Femurkopffraktur
 Schenkelhalsfraktur